Скураты:

 Скураты — деревня в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии;
 Скураты — деревня в Докшицком районе Витебской области Белоруссии;
 Скураты — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии;
 Скураты — хутор в Шарковщинском районе Витебской области Белоруссии;
 Скураты — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии;
 Скураты — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии;
 Скураты — деревня в Смолевичском районе Минской области Белоруссии;
 Скураты — деревня в Круглянском районе Могилёвской области Белоруссии;
 Скураты — село в Малинском районе Житомирской области Украины.